Rhesus steht für:

 Rhesusaffe, Affenart
 Rhesus-Blutgruppensystem, siehe Rhesusfaktor
 WCRhesus, Schriftfamilie 

Rhesus ist das Cognomen folgender Personen:

 Marcus Publicianus Rhesus, römischer Offizier

Siehe auch:
 Rhesos, Gestalt der griechischen Mythologie